Националният отбор по футбол на Косово (; ) е сборният тим на страната, представящ частично признатата държава Косово на международни футболни събития. Под ръководството на футболната федерация на Косово.Към 29 ноември 2018 года отборът заема 131-во място в класацията на ФИФА, а в рейтинга на УЕФА -53-то (към 11 октомври 2017 г.)..

История 
След разпадането на Югославия през 1993 г., новата държава Косово организира първоначално непризнатия си отбор по футбол, който провежда първия си мач срещу отбора на съседна Албания (мачът завършва с победа на Албания 3:1). Косовският тим е изиграл едва няколко мача, повечето от които срещу професионални клубове. Най-голямата победа е победата над отбора на Монако с резултат 7:1, спечелена под ръководството на Мухарем Сахити. Един от малкото турнири, изигран от националния отбор на Косово, е 50-годишнината на футболната федерация на Северен Кипър, проведен в началото на ноември 2005 г. Косовските футболисти остават на второ място, като губят финала от домакините на турнира – отбора на Северен Кипър, но побеждават отбора на Лапландия.

На 6 май 2008 г. представители на Косово изпращат писмо до ФИФА с искане за признаване на федерацията на Косово като пълноправен член и да им позволи да участват в квалификационните мачове за световни и европейски първенство в зона УЕФА. Президентът на федерацията по футбол на Косово, Фадил Вокри, нарича това действие „исторически момент“ и изразява увереност, че Косово скоро ще бъде прието във ФИФА. През октомври 2008 г. обаче пристига отговор от ФИФА, според който искането е отхвърлено. Искането на Косово е нарушило точка 10 от регламента на ФИФА, според който само държава, призната от международната общност може да бъде член на ФИФА. Повторното искане на Косово за влизане във ФИФА и УЕФА е отхвърлено на 22 октомври 2011 г.

Приемането на федерацията на Косово става действителност през декември 2012 г., когато, на свое заседание в Токио, Изпълнителният комитет на ФИФА дава зелена светлина на косовските клубове, както и на националните отбори на страната, за провеждането на приятелски мачове с отбори, чиито футболни асоциации са членове на ФИФА.

На 3 май 2016 г. Косово е официално приета в УЕФА. Десет дни по-късно, на 13 май 2016 г., федерацията е приета и във ФИФА.

Историческият дебют на косовския национален отбор на официално ниво е на квалификационния турнир за световното първенство през 2018 и се провежда на 5 септември 2016 г. в мач срещу Финландия.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от 
 От 1994 до 2002 се състезава като част от Съюзна република Югославия.
 От 2002 до 2006 се състезава като част от Сърбия и Черна гора.

Европейски първенства

Квалификации за европейско първенство 2021 
Временно класиране (28 март 2019 г.):

Главни треньори

България – Косово 
 До 25 март 2019 г.

Източници

Външни препратки 
   Официален сайт на Футболната федерация на Косово

Футбол в Косово
Национални отбори по футбол